El término yerbal denomina a un plantío de yerba mate.

También se puede referir a:
 la Batalla de Yerbal entre las tropas del Ejército Argentino y las del imperio del Brasil el 25 de mayo de 1827;
 el arroyo Yerbal Grande en el departamento de Treinta y Tres, Uruguay;
 el arroyo Yerbal Chico en el departamento de Treinta y Tres, Uruguay;
 el arroyo Yerbalito en el departamento de Treinta y Tres, Uruguay;
 la calle Yerbal en Buenos Aires;
 la desaparecida calle Yerbal en Montevideo; o
 Yerbal Viejo, antigua denominación de la localidad argentina de Oberá.